Ganesa radiata är en snäckart som beskrevs av Dall 1927. Ganesa radiata ingår i släktet Ganesa och familjen Skeneidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
radiata